Гузо́вський () — польське або українське прізвище, яке утворилось від прізвиська Гуз або гуж.

Жіноча форма — Гузовський.

Походження 

Прізвище Гузовский утворено від прізвиська Гуз. Ймовірно, в його основі лежить слово «гуза», тобто «Задня частина човна». Згідно з цим, прізвисько Гуз міг отримати або рибалка, або майстер з ремонту морських суден. Однак в деяких говорах «гузою» або «Гузеєв» називали мішкуватого, повільного і неметкого чоловіка.

Також можливо, що в основі прізвища Гузовський лежить діалектне слово «ГУОЗ» — «нижній, широкий кінець дерева». Тоді прізвисько Гуз міг отримати кремезний, грузний чоловік.

За іншою гіпотезою, це прізвисько походить від іменника «гуж», тобто «Ремінь, за допомогою якого голоблі прикріплялися до хомута». В цьому випадку предок володаря цього прізвища міг займатися виготовленням кінської упряжі.

Відомі носії 

 Гузовський Броніслав Ілліч (1860-1914) — вчений-лісівник.
 Гузовський Олександр Олександрович (1904—1986) — співробітник радянських органів державної безпеки.

Примітки